Ford Motor Company, empresa multinacional nord-americana fabricant d'automòbils.
 Motors de Ford:
 Motor Duratec de Ford, motors de 4, 6 i 12 cilindres de gasolina usats per Ford.
 Motor Essex V6 de Ford, motor tipus pushrod fabricat per Ford a Windsor, Ontario, Canadà des del 1982.
 Ford Flexifuel, gamma de motors que poden funcionar amb una mescla de gasolina i etanol.
 Motor Modular de Ford, família de motors de Ford de 8 i 10 cilindres en V.
 Motor Sigma de Ford, família de motors de 4 cilindres venuts per Ford sota el nom de Zetec-SE i MZI per Mazda.
 Ford Thunderbird, cotxe fabricat als Estats Units per Ford entre 1955 i 1997.
 Motor Vulcan V6 de Ford, motor OHV de 6 cilindres en V fabricat per Ford.
 Automòbils:
 Ford Contour, variant del Ford Mondeo per Ford els anys 1995-2000.
 Ford Crown Victoria, cotxe fabricat per Ford.
 Ford Edge, mid size CUV premium fabricat per Ford a la planta de Oakville, Ontario, Canadà.
 Ford Escape, vehicle tot camí compacte fabricat per Ford Motor Company a principis del 2001.
 Ford Escape Hybrid, automòbil propulsat per un motor de gasolina i un elèctric comercialitzat el 2004 per Ford Motor Company.
 Ford Escort, automòbil del segment C desenvolupat per Ford Europa entre 1968 i 2000.
 Ford Explorer, vehicle tot camí de grandària mitjana.
 Ford Focus, automòbil compacte fabricat per Ford.
 Ford Focus (Nord-amèrica), cotxe de tipus compact fabricat per Ford.
 Ford Focus WRC, cotxe produït per la marca Ford pel Campionat Mundial de Ral·lis.
 Ford Fusion, cotxe de tipus mid-size fabricat a Hermosillo, Sonora Mèxic per Ford.
 Ford Ka, automòbil de turisme produït pel fabricant nord-americà Ford Motor Company per al mercat europeu en 1996.
 Ford Model C, automòbil produït a l'Europa la dècada de 1930.
 Ford Model Y, automòbil Ford britànic, dissenyat específicament per al mercat europeu.
 Ford Mustang, cotxe fabricat per Ford.
 Ford T, automòbil produït per la companyia Ford Motor Company de Henry Ford des de 1908 a 1927.
 Ford Taurus, cotxe de tracció davantera classificat com a mid-size.
 Otro Ford, marca comercial dels Ford T creats pels germans De Vizcaya.
 Ford España, filial de Ford al País Valencià.
 Ford Motor Ibérica, antiga filial de Ford a Catalunya.
 Biografies:
 Bob Ford (Virgínia, 1861 - Creede, Colorado, 1892), bandit estatunidenc.
 Betty Ford (Chicago, 1918).
 Ford Madox Ford, novel·lista, poeta, crític i editor anglès.
 Francis Ford Coppola (1939, Detroit, Michigan), director de cinema estatunidenc, guionista, editor ...
 Gerald Ford (Omaha, Nebraska, 1913 - Rancho Mirage, Califòrnia, 2006), 38è president dels Estats Units (1974-1977).
 Glenn Ford (Ciutat de Quebec, 1916 – Beverly Hills, Califòrnia, 2006), més conegut ...
 Harrison Ford (Chicago, Illinois, 1942), actor americà.
 Henry Ford (Dearborn, Michigan, 1863 – 1947), fundador de la Ford Motor Company.
 John Ford (Cap Elizabeth, Maine, 1894 - Culver City, Califòrnia, 1973), director i productor cinematogràfic estatunidenc..
 Geografia:
 Ford (Kansas), població dels Estats Units a l'estat de Kansas.
 Ford City, diversos indrets.
 Ford Cliff, població dels Estats Units a l'estat de Pennsilvània.
 Rocky Ford, diversos indrets.
 Sherrills Ford, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Carolina del Nord.
 Wiley Ford, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Virgínia de l'Oest.
 Miscel·lània:
 Ford Racing 1, videojoc de la marca Ford creat per l'editora de videojocs Empire Interactive.
 Ford Racing 2, videojoc per ordinador, PlayStation 2 i Xbox que recrea els cotxes més emblemàtics de la marca Ford.
 Ford Racing 3, videojoc publicat el 2005 per PC, Xbox, PlayStation 2 i Gameboy Advance.
 Ford World Rally Team, escuderia que participa en el Campionat Mundial de Ral·lis usant cotxes de la Ford Motor Company.
 Algorisme de Bellman-Ford
 Munchi's Ford World Rally Team, equip privat que participa en el Campionat Mundial de Ral·lis gràcies a la marca Ford i M-Sport.
 Stobart M-Sport Ford Rally Team, escuderia que participa en el Campionat Mundial de Ral·lis des del 2006.
 The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford, western dramàtic estatunidenc estrenat el 2007.